Сан Роке де Торес има више значења:

 Сан Роке де Торес (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Роке де Торес (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Роке де Торес, Ла Лома (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику